GDI peut faire référence à :
 Graphics Device Interface, l'interface graphique de Windows ;
 Gasoline Direct Injection, un moteur à essence avec injection directe ;
 , l'aéroport civil de Gordil, en République Centrafricaine, selon le code AITA des aéroports ; 
 gundi, une langue selon le code ISO 639-3 ;
 Gottlieb Duttweiler Institut (en français, Institut Gottlieb Duttweiler), un think tank suisse ;
 Guide du dessinateur industriel, un ouvrage technique sur les normes du dessin industriel, de André Chevalier ;
 Gender-related Development Index, un indice dérivé de l'indicateur de développement humain pour prendre en compte les disparités induites par le genre dans le niveau de développement d'un pays ;
 Global Domains International, une entreprise spécialisée dans la vente des noms de domaine .ws ;
 Gestion des incidents, un processus ITIL ;
 général de division, un grade militaire ;
 GDI Services aux immeubles inc., une compagnie de service aux immeubles.